— один из восьми основных мужских титулов («корон») сёги. Основан в 1953 году газетой «Нихон кэйдзай симбун».

Статус титульного турнир получил только в 1983 году (при этом все победы в турнирах одза до 1983 года были тоже включены в послужные списки профессионалов, как титулы). С 1990 года, кроме профессионалов-мужчин, в турнире принимают участие 4 профессиональные сёгистки.

Финальный титульный матч  (до трёх побед одной из сторон) проводится в сентябре—октябре. Контроль времени в нём (равно как и во всех отборочных партиях) — по 5 часов каждому, бёёми — 1 минута.

Дольше всех, в 1992—2010 и 2012—2016 годы, титулом владел Ёсихару Хабу.

Пожизненный одза 
Титул  даётся за завоевание 10 титулов одза или серию из 5 титулов одза подряд. Обладатели этого титула:
 1-й пожизненный одза Макото Накахара,
 2-й пожизненный одза Ёсихару Хабу.

Титульные матчи Одза в XXI веке

Рекорды 
 Длиннейшей среди всех партий финальных матчей одза является 2-я партия 61 сезона  Хабу-Накамура, сыгранная 18 сентября 2013 года (203 хода). На её 162-м ходу король Накамуры занял поле начального расположения короля Хабу.

 С 1992 по 2010 год, 19 сезонов подряд, титулом владел Ёсихару Хабу, побивший рекорд Ясухару Оямы по непрерывному обладанию титулом (13 сезонов титула мэйдзин). При этом, в 13 сезонах данной серии Хабу защитил титул «всухую», со счётом 3—0.

 Защитив титул в 2013 году, Хабу побил и рекорд Оямы по суммарной длительности владения одним титулом (21 сезон одза у Хабу против 20 сезонов осё у Оямы)

Ссылки 
 Результаты Одза всех сезонов  (NSR) 
 Текущее положение дел в Одза  (NSR) 
 Блог матча Одза  (NSR)

Примечания 

Титулы сёги